Кнапек (Knapek) — фамилия. Известные носители:

 Кнапек, Мирослав (род. 1955) — чехословацкий гребец.
 Кнапек, Эдина (род. 1977) — венгерская фехтовальщица-рапиристка.